Жорж Окто́р (; 2 апреля 1923 — 18 июня 2020) — бельгийский скрипач и дирижёр.

Родился в Бельгийском Конго. Учился в Брюссельской консерватории у Матьё Крикбоома. В 1941 г. стал лауреатом конкурса скрипачей имени Анри Вьётана.

В 1956 г. основал в Антверпене камерный оркестр «Солисты Бельгийского Баховского общества» (). С 1960 г. работал с Бельгийским национальным оркестром в качестве ассистента Андре Клюитанса, а в 1975—1983 гг. возглавлял этот оркестр; руководил также Камерным оркестром Валлонии. С 1976 по 1989 гг. был постоянным главным дирижёром финальных концертов Конкурса имени королевы Елизаветы.

Жорж Октор являлся почётным профессором Брюссельской и Гентской консерваторий.

Примечания 

Скрипачи Бельгии
Академические музыканты Бельгии